Le Siffleur tragique, film connu sous ce nom en anglais ;
 The Untamed, série télévisée de 2019.